Сергей Михайлович Рукавишников (1852—1914) — представитель рода нижегородских Рукавишниковых.

Биография 
Родился в 1852 году в семье нижегородского купца 1-й гильдии, мануфактур-советника, потомственного почётного гражданина Михаила Григорьевича Рукавишникова.

После смерти отца, в 1875 году начал строительство здания усадьбы на Верхневолжской набережной (арх. П. С. Бойцов и Р. Я. Килевейн, автор проекта скульптурного оформления М. О. Микешин). 

Интереса к предпринимательской деятельности не проявлял, уделяя внимание лишь коневодству.

По окончании строительства дворца в 1877 году, начал перестраивать усадьбу в Подвязье. В 1913–1916 годах по его инициативе в Нижнем Новгороде было построено здание торгово-промышленного комплекса с банковскими конторами, известное как «Банк Рукавишниковых» (арх. Ф. О. Шехтель, скульптор С. Т. Конёнков) — один из лучших образцов стиля модерн в русском и европейском зодчестве.

Умер в 1914 году.

Семья 
Жена — Ольга Николаевна, урождённая Брызгалова (1856—1917). Их дети:
 Михаил Сергеевич (1875—1922).
 Иван Сергеевич (1877—1930) — писатель, поэт-символист Серебряного века, переводчик украинской прозы.
 Любовь Сергеевна (1878—1927), в замужестве Грацианова.
 Варвара Сергеевна (1879—1914), в замужестве сначала — Тургенева, затем — Мюрат. 
 Николай Сергеевич (1882—?)
 Александр Сергеевич (1883—1884)
 Митрофан Сергеевич  (1887—1946) — скульптор, график, театральный художник; родоначальник московской династии скульпторов.

Примечания 

Нижегородские Рукавишниковы